Gura steht für:
 eine in Äthiopien gesprochene semitische Sprache, siehe Gura (Sprache)
 Gura (Künstlerfamilie)
 Spitzname des mexikanischen Fußballspielers Antonio Villegas

Gura ist der Name folgender Orte:
 bis 1900 deutsche Bezeichnung von Góra (Pobiedziska) in Polen

Gura ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Gura (1911–1978), österreichische Opernsängerin 
 Alexandra Gura (1869–1909), österreichische Opernsängerin 
 Annie Gura (1884–1964), österreichische Opernsängerin 
 Eugen Gura (1842–1906), österreichischer Opernsänger
 Eugen Gura junior	(1869–1944), österreichischer Theater- und Filmschauspieler
 Sascha Gura (1896–1946), österreichische Schauspielerin
 Hedy Gura (1893–1967), österreichische Opernsängerin und Musikpädagogin 
 Hermann Gura (1870–1944), österreichische Opernsänger und Gesangspädagoge 

Siehe auch:
 Guhra
 Gurra
 Gora